Tight — дебютный студийный альбом нью-йоркской группы Mindless Self Indulgence, выпущенный в 1999 году.

Об альбоме 
Пластинка является очень редкой и часто продаётся на интернет-аукционах за цену свыше $100.

«Bring the Pain» — кавер-версия песни Method Man из альбома Tical. «Bite Your Rhymes» переиначивает текст песни Vanilla Ice «Ice Ice Baby». На альбоме присутствует скрытый трек «JX-47», где гитарист Steve, Righ? играет на акустической гитаре и поёт бессмыслицу. Песни "Mindless Self Indulgence" и "Ecnegludni Fles Sseldnim" это записи с автоответчика группы

В 2008 году группа выложила весь альбом на свою страницу на MySpace в честь девятилетия альбома.

26 апреля 2011 году альбом был переиздан под названием Tighter. Помимо изменения внешнего вида, в альбом были включены 12 песен, которые до этого ранее не издавались, и бонусный DVD.

Список композиций 
 «Grab the Mic» — 1:20
 «Bring the Pain» — 3:39
 «Mindless Self Indulgence» — 0:22
 «Tight» — 2:47
 «Diabolical» — 1:43
 «Molly» — 1:44
 «Tornado» — 1:51
 «Daddy» — 1:20
 «Pussy All Night» — 2:21
 «Apple Country» — 1:07
 «Dickface» — 2:07
 «Bite Your Rhymes» — 2:38
 «Tornado (recorded live at CBGB May 23, 1998)» — 1:57
 «Ecnegludni Fles Sseldnim» — 6:47

Список бонусных композиций с Tighter 
 «Ecnegludni Fles Sseldnim» - 0:17  
 «JX-47» - 3:35  
 «Shnooze» - 0:09  
 «Cake» - 1:25  
 «I Hate Everyone» - 1:03  
 «If I Only Didn't Want to F the Ones Who Didnt Want to F Me» - 1:39  
 «Agents» - 0:18  
 «Bring the Pain» (new wave version) - 4:15  
 «Tornado" (cassingle version) - 2:17  
 «This Isn't Good» - 1:57  
 «Dickface» (demo) - 1:56  
 «Tight» (8-bit) - 2:40  
 «I Think I Turned 22» - 1:23  
 «Free as a Birdie» - 1:38

Участники записи 
 Джимми Юрин — вокал, семплирование
 Стив, Рай? — гитара, бэк-вокал
 Ванесса Уай-Ти — бас-гитара
 Китти — ударные

Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Mindless Self Indulgence